Montanalestes keeblerorum — викопний вид базальних вищих ссавців, що існував у ранній крейді. Скам'янілі рештки виду знайдено у відкладеннях формації Кловерлі у штаті Монтана, США. Відомий по нижній щелепі, що включає чотири передкорінних і три корінних зуба.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки виду:

Примітки 

Викопні ссавці
Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 1999